Sepänsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sepänsaaret (ö i Satakunta), Raumo, 
 Sepänsaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar